Frank Wills ist der Name folgender Personen:

* Frank Wills (Architekt) (1822–1857), britischer Architekt 
 Frank Wills (Psychologe) (* 1947), britischer Psychologe 

 Frank Wills (Wachmann) (1948–2000), US-amerikanischer Wachmann im Washingtoner Watergate-Komplex 
 Frank Wills (Baseballspieler) (1958–2012), US-amerikanischer Baseballspieler